«За полчаса́ до весны́» (инципит «В мокром саду осень забыла…») — песня композитора Оскара Фельцмана на слова Наума Олева, написанная в 1976 году. Первый исполнитель — вокально-инструментальный ансамбль (ВИА) «Песняры» с сольным вокалом руководителя ансамбля Владимира Мулявина.

История 

Песня «За полчаса до весны» композитора Оскара Фельцмана на слова Наума Олева, написанная в 1976 году, была впервые исполнена вокально-инструментальным ансамблем (ВИА) «Песняры» с сольным вокалом руководителя ансамбля Владимира Мулявина. Инструментальный проигрыш в песне на электрооргане исполнял Владимир Николаев.

Была впервые издана на гибкой пластинке «Вокально-инструментальный ансамбль „Песняры“» фирмы «Мелодия» (Г62 05805-06) в ноябре 1976 года вместе с двумя другими песнями ансамбля — «Вологда» (Борис Мокроусов — Михаил Матусовский) и «И здесь гора, и там гора» (белорусская народная песня).

Рецепция 
Олег Нестеров говорил о песне:

Бывший редактор и автор музыкальных программ (в течение длительного времени) редакции Иновещания Гостелерадио СССР Ольга Новикова вспоминала, что песня «За полчаса до весны» получала от европейских слушателей наибольшее количество заявок на исполнение в эфире.

Колумнистка газеты «Вечерняя Москва» в 2016 году назвала «За полчаса до весны» «хитом всех времён»: «Годы идут, меняются взгляды и вкусы, каждая эпоха рождает своих кумиров и пытается стереть из памяти кумиров прошлого. Но сто́ит в воздухе появиться аромату подтаявшего снега, эта уже старая песня будто рождается заново».

Кавер-версии, копии, пародии 
Песня «За полчаса до весны» исполняется всеми «наследниками» вокально-инструментального ансамбля «Песняры» — Белорусским Государственным ансамблем «Песняры», ансамблем «Белорусские песняры», Анатолием Кашепаровым (бывший участник ВИА «Песняры»), группой «Лявоны» (в чуть более жёсткой аранжировке), Петром Елфимовым (после смерти Владимира Мулявина непродолжительное время в 2003—2004 году работал в ансамбле «Песняры»).

Лариса Долина спела песню в более мягкой, чем у «Песняров» аранжировке. «За полчаса до весны» исполняла группа «Чёрный Лукич».

Свой вариант песни, без существенного изменения первоначальной аранжировки, сделала в 2005 году для проекта Первого канала «Старые песни о главном» Наталья Подольская.

Кавер-версия песни (по сути — пародия) была записана группой «Ляпис Трубецкой» в 1997 году для альбома «Песнярок». В 2002 году эта версия была исполнена на концерте «Рок-коронация».

В 2016 году в четвёртом сезоне («Битве сезонов») телешоу «Один в один!» телеканала «Россия-1» исполнение песни Владимиром Мулявиным копировал Вадим Казаченко.

Примечания

Видео 
 
 
 
 
 
 

Песни 1976 года
Песни на русском языке
Песни СССР
Песни, написанные Оскаром Фельцманом
Песни на слова Наума Олева
Песни из репертуара ВИА «Песняры»